The Wolf Brigade (englisch „Wolfsbrigade“) steht für:
 Jin-Roh, Anime aus dem Jahr 1999
 Illang: The Wolf Brigade, südkoreanische Realfilmadaption von Jin-Roh aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Wolfbrigade, schwedische Band